Села в Україні:
 Карпівці — Житомирська область, Житомирський район
 Карпівці — Хмельницька область, Старосинявський район
 Карпівці — Хмельницька область, Хмельницький район

Села у Білорусі:
 Карпівці — , Берестовицький район